Val van Tripoli (1289), inname van het graafschap Tripoli door de Mamelukken
 Val van Tripoli (2011), onderdeel van de Opstand in Libië